Svenska mästerskapet i fotboll 1909 vanns av Örgryte IS efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 8-2 på Walhalla den 17 oktober 1909. Detta var Örgryte IS tionde SM-guld.

Finalen är den mest målrika i mästerskapets historia, dock inte den största segern (vilken inträffade 1902). Noterbart är att efter att ha legat under med 1-0 i halvlek så gjorde Örgryte sju raka mål på 27 minuter fram till 7-1 som sedan fastställdes till 8-2 i segermatchen.

Spelträd

{{#invoke:RoundN|N64|RD1=Kvalomgång 1|RD2=Kvalomgång 2|RD3=Slutomgång|flex_tree=yes
|skipmatch = 1-16;19-22;25-35;37-39;42;43;46;47 |omit_blanks = yes|3rdplace=no|score-boxes=3

||IFK Eskilstuna|||3|IF Svea|||2
||Verdandi VOIF|||1|IFK Köping|||0

||B 1909||||IFK Falun|||
||'''

Kvalspel

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1909 i Sverige
Fotbollssäsongen 1909
1909